El Espinal – comune della Colombia
El Espinal – comune del Messico (Oaxaca)
El Espinal – comune di Panama (provincia di Los Santos)